Eilert Wilcks (* 3. Oktober 1960 in Stotel) ist ein deutscher Architekt.

Biografie  
Eilert Wilcks wurde in Stotel im Landkreis Cuxhaven geboren, er arbeitet und lebt in Hamburg und in Sandstedt.

Tätigkeiten 
 1980 Gesellenbrief Zimmerer
 1982 Abitur in Osterholz-Scharmbeck
 1984 Schiffszimmermann auf der Viermast-Bark SY Sea Cloud
 1985–1989 Handwerkliche und planerische Tätigkeit in der Denkmalpflege
 1987 Handwerksmeister im Zimmererhandwerk
 1989–1994 Studium der Architektur an der Hochschule Bremen
 1994 Diplomarbeit „Media-Kaaba“ mit Auszeichnung, Entwurf eines Umnutzungskonzepts für das ehemalige, in den 1950er-Jahren konzipierte Stadtbad in Bremerhaven-Mitte
 1995 Gründung des eigenen Architekturbüros Eilert Wilcks Architekten mit Büros in Hamburg und Sandstedt
 2001 SIGEKO Ausbildung zum Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

Architektonischer Grundsatz 
Wilcks stellt in seinen Entwürfen und Planungen die positive Rückkopplung von Architektur auf die Bewohner über die reine Funktionserfüllung eines Gebäudes – sowohl für Neubauten als auch für das Bauen im Bestand; das gilt für Projekte im privaten Wohnumfeld ebenso wie für Projekte in der beruflichen Umgebung.

Bauten, Entwürfe und Beteiligungen in Auswahl 
 1994–1996 Projektbez. Zusammenarbeit mit Prof. U. v. Gavel in Bremen
 1996 Villa Flottbek, Umbau und Sanierung, Hamburg
 1997 Neubau Reihenhäuser, Reinbek bei Hamburg
 1997 Wohn- und Geschäftshaus, Umbau und Erweiterung, Kiel
 1998 Opern-Bühnenbilder „La voix Humaine“ und „Trouble in Tahiti“, Hamburg
 1999 Bahnhof Farge, Umbau und Sanierung, Bremen
 1999–2001  Ärztehaus Lankow, Schwerin
 2000 Opern-Bühnenbild „Die Entführung aus dem Serail“, Hamburg
 2001 E’96-Loft, Etagenhaus Eppendorf, Umbau und Sanierung, Hamburg
 2002–2005 Haus Bockermann, Gutachterliche Tätigkeit
 2002–2010 Dorferneuerungsplan für die Gemeinde Sandstedt (2007)
 2005 Haus Ewers, Dachumgestaltung, Hamburg-Rissen
 2005–2006 Spiel- und Gartenhaus für die Pestalozzi-Schule, Bremerhaven
 2005 Wettbewerb Kunsthalle Bremen
 2005–2006 Haus KF, Oldenburg
 2007–2008 Townhouses am Deichschart, Bremen
 2009 Wettbewerb Tourismuszentrale Leer, 4. Platz
 2010 Haus HMG, Sandstedt
 2011 Wettbewerb Georgswall, Aurich
 2012 Haus HiP, Bremen Deichland
 2012–2014 Denkmal Fischerkate mit Räucherei, Lübeck-Schlutup
 2013 Sanierung Wohnhaus B 59, Stotel
 2014 Entwurf Wiederaufbau „Strandperle“, Sandstedt
 2015 Sanierung Haus K 25, Reinbek bei Hamburg
 2015–2016 Wohnhaus Kornstraße, Bremen
 2016 ff. Denkmal ehemaliges Senatorenhaus Kolpingstraße, Bremen-Schnoor
 2016 ff. Sanierung Mehrfamilienhaus, Bremen Walle
 2017–2018 Stelzenhaus, Rechtenfleth

Weblinks 
 http://www.polyraum.de
 http://www.polyraum.de/pdf/mappe_W+L_2005_compr.pdf
 https://www.engineere.com/DE/Hamburg/263899560332185/Eilert-Wilcks-Architekten

Einzelnachweise 

Deutscher
Geboren 1960
Mann
Architekt (Deutschland)